Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma Petr Korda lo ha battuto in finale 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Stefan Edberg (semifinali)
  Michael Chang (semifinali)
  Ivan Lendl (finale)
  Petr Korda (campione)

  Boris Becker (quarti di finale, ritiro)
  Sergi Bruguera (primo turno)
  Aleksandr Volkov (quarti di finale)
  Brad Gilbert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1992
ATP Tour 1992